

Dispositivi di protezione 
 Mascherina di protezione – dispositivo di protezione contro particelle solide o liquide sospese nell'aria
 Mascherina antipolvere – dispositivo di protezione contro particelle solide o liquide sospese nell'aria e contro gli aerosol
 Mascherina chirurgica – dispositivo di protezione utilizzato in ambito sanitario dagli operatori
 Mascherina in tessuto – dispositivo di protezione
 Mascherina – dispositivo di protezione utilizzato nel baseball dal ricevitore

Musica 
 Mascherina – singolo dei Litfiba del 1999

Altro
 Mascherina – maschera di dimensioni contenute che copre solo parzialmente il volto, lasciando libera la bocca
 Mascherina – forma o sagoma utilizzata per la realizzazione artigianale di oggetti
 Mascherina – strumento impiegato per delimitare le aree di verniciatura